Let It Ride bezeichnet:
 Let It Ride, eine Poker-Variante, siehe Easy Poker
 Let It Ride (Musical), Broadway-Musical aus dem Jahr 1961
 Let It Ride, deutscher Titel Alles auf Sieg, US-amerikanischer Film von Joe Pytka aus dem Jahr 1989
 Let It Ride (Shed-Seven-Album), Musikalbum von Shed Seven aus dem Jahr 1998
 Let It Ride (Buffalo-Killers-Album), Musikalbum der Buffalo Killers aus dem Jahr 2008